|-
| 173201 - ||  || 15 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173202 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 173203 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 173204 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 173205 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 173206 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173207 - ||  || 21 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173208 - ||  || 24 septembrie 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 173209 - ||  || 18 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173210 - ||  || 28 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173211 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 173212 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 173213 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 173214 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 173215 - ||  || 25 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173216 - ||  || 15 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 173217 - ||  || 12 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173218 - ||  || 15 octombrie 1998 || Caussols || 
|-
| 173219 - ||  || 14 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173220 - ||  || 14 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173221 - ||  || 11 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173222 ||  || 17 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 173223 - ||  || 23 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173224 ||  || 17 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 173225 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 173226 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 173227 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 173228 - ||  || 15 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173229 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 173230 - || 1998 XM || 6 decembrie 1998 ||  || , 
|-
| 173231 - || 1998 XX || 7 decembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 173232 - ||  || 12 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 173233 - ||  || 22 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173234 - ||  || 7 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173235 - ||  || 24 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 173236 - ||  || 16 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173237 - ||  || 19 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173238 - ||  || 21 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173239 - ||  || 22 martie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173240 - ||  || 11 aprilie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173241 - ||  || 18 aprilie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 173242 - ||  || 8 mai 1999 || Catalina || CSS
|-
| 173243 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173244 - || 1999 KD || 16 mai 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173245 - ||  || 8 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173246 - || 1999 MP || 20 iunie 1999 || Reedy Creek || 
|-
| 173247 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173248 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173249 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173250 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173251 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173252 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173253 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173254 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173255 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173256 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173257 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173258 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173259 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173260 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173261 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173262 - ||  || 15 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 173263 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173264 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173265 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173266 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173267 - ||  || 10 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173268 - ||  || 10 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173269 - ||  || 4 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 173270 - ||  || 7 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 173271 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173272 - ||  || 3 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173273 - ||  || 29 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173274 - ||  || 29 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173275 - ||  || 14 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 173276 - ||  || 5 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 173277 - ||  || 4 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173278 - ||  || 6 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173279 - ||  || 8 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173280 - ||  || 9 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173281 - ||  || 15 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173282 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173283 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173284 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173285 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173286 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173287 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173288 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173289 - ||  || 9 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173290 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173291 - ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173292 - ||  || 13 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173293 - ||  || 2 octombrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173294 - ||  || 3 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 173295 - ||  || 5 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 173296 - ||  || 15 octombrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173297 - ||  || 6 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173298 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173299 - ||  || 3 octombrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173300 - ||  || 4 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-